A 30 929-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza közigazgatási területén. Az M3-as autópálya Nyíregyháza-nyugat csomópontjának az egyik, egyirányú átkötő ága, ahol a 338-as főút kiágazik a sztrádából.

Ezen a szakaszon az M3-as autópálya kelet-északnyugati irányban húzódik, a 338-as főút pedig észak felé ágazik ki belőle. A csomóponti ágak közül a 30 929-es számozást az az útszakasz viseli, amely Budapest felől hajt le a sztrádáról, annak 220,400-as kilométerszelvénye közelében, és csak a 30 931-es úttal való találkozásáig tart, a folytatásuk már a 338-as számot viseli.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 434 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 30 931-es Vásárosnamény felé, 30 932-es Vásárosnamény felől és 30 933-as Budapest felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30929
30929
30929